«Иван-царевич и серый волк» — русская сказка, на которой основан ряд произведений:

В живописи 
 «Иван-царевич на Сером Волке» — картина В. М. Васнецова (1889);

В мультипликации 
 «Иван-царевич и Серый Волк» — российский мультипликационный фильм 1991 года;
 Иван Царевич и Серый Волк — мультипликационный цикл, содержит:
 «Иван Царевич и Серый Волк» — российский мультипликационный фильм 2011 года;
 «Иван Царевич и Серый Волк 2» — российский мультипликационный фильм студии «Мельница» 2013 года.
 «Иван Царевич и Серый Волк 3» — российский мультипликационный фильм студии «Мельница» 2015 года, вышедший в 2016 году.
 «Иван Царевич и Серый Волк 4» — российский мультипликационный фильм студии «Мельница» 2019 года.
 «Иван Царевич и Серый Волк 5» — российский мультипликационный фильм студии «Мельница» 2022 года.

См. также